Gabinetto Andrew Johnson – In carica nel Stati Uniti d'America dal 15 aprile 1865 al 4 marzo 1869
Gabinetto Lyndon B. Johnson – In carica nel Stati Uniti dal 22 novembre 1963 al 20 gennaio 1969
Governo Johnson I – In carica nel Regno Unito dal 24 luglio al 12 dicembre 2019
Governo Johnson II – In carica nel Regno Unito dal 13 dicembre 2019